Conclusion is een Nederlands bedrijf dat zich met een samenwerkingsverband van ruim 25 bedrijven richt op duurzame zakelijke transformaties en IT-dienstverlening.

In een enquete uit 2023 over IT-sourcing-bedrijven actief in Nederland scoorde het bedrijf qua algemene tevredenheid met 71 procent net wat onder het gemiddelde.

Geschiedenis 
Conclusion is in 1997 opgericht onder de naam Ewycksgroep door Roelof Bijlsma en Erik Haller. Vanaf 2005 werd een naamsverandering doorgevoerd en ging het bedrijf verder als Conclusion. Engbert Verkoren is sinds 2014 algemeen directeur. In 2014 zijn de non-IT-activiteiten afgesplitst en verdergegaan onder de naam Future Groep. Het bedrijf is sinds 2016 een honderd procent dochter van NPM Investments V B.V. NPM Investments V B.V. is onderdeel van NPM Capital N.V., en op haar beurt via SHV Nederland BV onderdeel van SHV Holdings N.V.

Nederland 
Het bedrijf richt zich in Nederland met ruim 25 bedrijven en 2.500 medewerkers op duurzame zakelijke transformaties en IT-dienstverlening. De hoofdvestiging ligt in Utrecht en het heeft ruim vijftien nevenvestigingen in Nederland. Het is van nagenoeg alle bedrijven in het ecosysteem honderd procent aandeelhouder.

Ecosysteem 
Het ecosysteem bestaat uit de bedrijven: 

De bedrijven hebben een hoge mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid om hun positie op peil te houden.

Kernmarkten 
Conclusion richt zich op een aantal kernmarkten: Energie en nutsbedrijven, financiële dienstverlening, overheid en non-profit, reizigersvervoer, industrie, retail, voedsel en agri, zakelijke dienstverlening en zorg.

Bedrijfsresultaten 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de resultaten uit de jaarverslagen.

Externe link 
 Website van Conclusion

Nederlands bedrijf